Voltage Controlled Oscillator, een spanningsgestuurde oscillator
 VV VCO, een voetbalclub uit Zeeland (Noord-Brabant)
 Vereniging van Compliance Professionals